Mistrovství České republiky v rallye 2022 zahrnuje celkem osm vypsaných podniků. Do šampionátu se také vrátila po 24 letech ADAC 3-Städte Rallye v Německu a Rallye Český Krumlov dostala zpátky svůj tradiční květnový termín. Titul obhajuje Jan Kopecký.

Kalendář

Změny před sezonou 

 AČR rozdělil šampionát na Divizi 1 a Divizi 2, reakcí na to byla nesouhlasná reakce fanoušků a posádek, vrcholem byla petice Rally srdcem od spolujezdce Ivo Vybírala.
 Jakub Jirovec přesedá z pohárového vozu Opel Adam Cup do vozu Alpine A110 Rally RGT. Kromě jednorázového startu Delecoura v roce 2021 v Pačejově půjde o první účinkování vozu Alpine od 70. let, kdy jej po českých a slovenských tratích soutěží vodil legendární Vladimír Hubáček. 
 Jezdec Roman Odložilík byl v prosinci 2021 vyšetřován policií kvůli možným daňovým podvodům.
 Jan Černý se, poté co ztratil podporu od Škody, dohodl se slovenským týmem Jantar Team a účastní se v jeho barvách vybraných soutěží mistrovství světa v kategorii WRC3 s vozem Ford Fiesta Rally3.
 Veterán českých soutěží Petr Zedník bude startovat s novou technikou 4x4 po mnoha sezonách s vozy s jednou hnanou nápravou - s vozem Ford Fiesta Rally2. 
 Na úvodním podniku Slovenského mistrovství tragicky zahynul rallyový navigátor a ředitel Rally Hustopeče Rudolf Kouřil.
 Škoda Motorsport zúžila počet posádek s podporou - v sezoně 2022  mají podporu už pouze Jan Kopecký, Filip Mareš, Adam Březík a Dominik Stříteský. Podporu naopak ztratili Černý, Tomek, Jakeš a Cvrček.
Okruhový závodník Aleš Jirásek se zúčastní premiérové sezony MČR v rally. Jeho vozem bude Škoda Fabia R5 po Miroslavu Jakešovi, navigovat jej bude rovněž bývalý Jakešův spolujezdec Petr Machů. 
 Filip Mareš bude startovat pod hlavičkou nového týmu Entry Engineering. Název Laureta Auto Škoda Team zůstává nezměněn.

Události během sezony 
 8. června Zemřel legendární spolujezdec Oldřich Gottfried. Navigoval jezdce jako Zdeněk Ponc, Josef Sivík, Václav Chlustina, Leo Pavlík, Václav Pech st., Jan Trajbold st. či Zdeněk Pipota.
 Dne 14. června Škoda Motorsport představila nový závodní speciál Škoda Fabia RS Rally2 na základě 4. generace Fabie. U představení vozu nechyběli ani jezdci kteří vůz testovali pro ŠM - několikanásobný mistr ČR, šampion WRC2 a mistr evropy či asie a pacifiku Jan Kopecký a vítěz několika soutěží v MS, ex tovární pilot Toyoty, Citroënu a Peugeotu a šampion iRC z roku 2009 brit Kris Meeke.Debut vozu byl očekáván v léte.
 Škoda Motorsport představila novou Škodu Fabia RS Rally2 na domácí Rally Bohemia, avšak pouze coby předjezdecký vůz. S vozem zde jezdil Andreas Mikkelsen. Ostrý debut vozu byl plánován na Finskou rallye, ovšem byl kvůli nedostatku náhradních dílů odložen, a tak s ním Mikkelsen debutoval až na německé Lausitz Rallye v barvách Toksportu.

Jezdci a týmy

Výsledky

Klasifikace jezdců 
Pořadí v první desítce absolutní klasifikace:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Mistrovství ČR v automobilových rally na stránkách Autoklubu ČR

Motoristické sporty v roce 2022
Mistrovství České republiky v rallye
Sport v Česku v roce 2022